Амшарово — название населённых пунктов в России:

 Амшарово — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Амшарово — деревня в Рославльском районе Смоленской области.